Chapala puede referirse a:
 Chapala, una ciudad del estado de Jalisco, México;
 Lago de Chapala, el lago más grande de México;
 Ciclón Chapala, poderoso ciclón tropical que azotó Yemen en 2015;
Municipio de Chapala, municipio del Estado de Jalisco;
Rivera de Chapala, la Región que rodea el lago de Chapala